Svjetsko prvenstvo u košarci za igrače do 19 godina međunarodno je košarkaško natjecanje koje se od 1979. do 2007. održavalo svake četiri godine, a od 2007. održava se svake dvije.

Izdanja